Bringsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bringsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Bringsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (17,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn